Copăcel se poate referi la:

 Copăcel, Bihor (Kiskopács), comună în județul Bihor , reședința comunei cu același nume
 Copăcel, Brașov (Kopacsel), sat în județul Brașov 
 Copăcele, Caraș-Severin (Ruténtelep), comună în județul Caraș-Severin, reședința comunei cu același nume
 Copăcelu, Vâlcea, sat în județul Vâlcea

Vezi și 
 Copăceni (dezambiguizare)
 Copăcioasa (dezambiguizare)

 Copaci, sat în județul Hunedoara
 Copaciu, sat în județul Giurgiu
 Copăcele, sat în județul Caraș-Severin
 Copăcești, sat în județul Vrancea
 Copăceana, sat în județul Vaslui
 Copăceanca, sat în județul Teleorman

 Copand, sat în județul Alba
 Copanca, sat în județul Căușeni
 Copălău, sat în județul Botoșani
 Copalnic, sat în județul Maramureș
 Copalnic-Deal, sat în județul Maramureș
 Copalnic-Mănăștur, sat în județul Maramureș

Toponime românești